Ivan Dimitrov – calciatore bulgaro
 Ivan Dimitrov – scultore bulgaro